Мерсене́р () — профессиональный солдат; военный наёмник.
 Мерсенер — фамилия, например: Иосиф Мерсенер (политический узник, осуждённый по 70-й статье «антисоветская агитация и пропаганда» в 1968); Жорж Ле Мерсенер (Georges Le Mercenaire; французский дизайнер)

См. также 
 Иностранный легион